Franciaország
Saint-Martin-sur-Ocre, település Loiret megyében
Saint-Martin-sur-Ocre, település Yonne megyében